Лихачи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Лихачи — деревня в Пружанском районе Брестской области.
 Лихачи — упразднённая деревня в Бешенковичском районе Витебской области.
 Лихачи — деревня в Гродненском районе Гродненской области.
 Лихачи — деревня в Минском районе Минской области.
 Лихачи — деревня в Столбцовском районе Минской области.

Россия 
 Лихачи — деревня в составе города Киров Кировской области.
 Лихачи — деревня в Белозерском районе Курганской области.
 Лихачи — село в Варгашинском районе Курганской области.
 Лихачи — деревня в Дивеевском районе Нижегородской области.
 Лихачи — деревня в Мучкапском районе Тамбовской области.